

Persone
 Bernard de Pourtalès – velista svizzero
 Friedrich Pourtalès – diplomatico tedesco
 Hélène de Pourtalès – velista svizzera
 Hermann de Pourtalès – velista svizzero

Altro
 Pourtalès – famiglia francese